Edward Lloyd – brytyjski przedsiębiorca.
 Edward Lloyd – amerykański polityk, senator Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Maryland.
 Edward Lhuyd (Lloyd) – brytyjski botanik.